— мастер оригами, который внёс большой вклад в развитие этого искусства в современном мире.

Биография 
Акира Ёсидзава родился в городе Каминокава японской префектуры Тотиги, в небогатой крестьянской семье. В 13 лет он оставил дневную школу и поступил на работу, однако продолжал обучение в вечерней школе. В 22 года Ёсидзава устроился работать на машиностроительный завод. Он стал чертёжником и обучал новичков начертательной геометрии, складывая для пояснения фигурки оригами. Хозяева завода были настолько впечатлены его мастерством, что позволили ему заниматься оригами в рабочее время.

Во время Второй мировой войны Ёсидзава поступил в санитарный корпус и работал в военном госпитале в Гонконге. Он не оставлял своё увлечение оригами и украшал кровати раненых яркими бумажными фигурками. После войны в его жизни наступил тяжёлый период: его жена, с которой он заключил брак незадолго до войны, умерла, и он несколько лет жил в своей родной префектуре Тотиги, где перебивался случайными заработками.

Только в 1951 году Ёсидзава получил возможность заявить о своём искусстве. Журнал «Асахи Граф» решил проиллюстрировать одну из своих статей бумажными фигурками животных китайского календаря. Редактор журнала, Тадасу Иидзава, обратился к Ёсидзаве, который выполнил работу настолько мастерски, что номер «Асахи Граф» за январь 1952 года произвёл фурор, а автор фигурок очень быстро стал известен как в Японии, так и за её пределами.

В 1954 году в Японии вышла его первая книга «Новое искусство оригами», и в этом же году он основал Международный Центр Оригами в Токио. Ёсидзава разработал азбуку оригами и придумал более 50 000 моделей оригами. Он написал 18 книг по оригами и изобрёл технологию мокрого складывания, по которой можно складывать красивые фигурки оригами с округлыми формами из плотной бумаги.

В 1983 году император Японии Хирохито наградил его Орденом Восходящего солнца, одной из высших наград Японии.

Ёсидзава умер 14 марта 2005 года в токийской больнице  от осложнения пневмонии в день, когда ему исполнилось 94 года.

Техника 
Ёсидзава был пионером многих методов, в том числе мокрого складывания. В этой технике бумага смачивается перед складыванием, позволяя создавать более округлый и скульптурный вид. Это, по мнению многих, является сменой парадигмы родов, что позволило оригами стать формой искусства, в отличие от причудливых странностей народных промыслов.

Библиография 
 ATARASHII ORIGAMI GEIJUTSU, Origami Geijutsu-Sha, 1954;
 Origami Reader I, Ryokuchi-Sha, 1957;
 Dokuhon, Vol. 1  (Origami Tokuhon), 1973 , ISBN 4-8216-0408-6;
 SOSAKU ORIGAMI  (Creative Origami), Nippon Hoso Kyokai, 1984, ISBN 4-14-031028-6;
 Dokuhon, Vol. 2  (Origami Tokuhon), 1986;
 ORIGAMI DOKUHON II (Origami Reader II), Kamakura Shobo, 1986, ISBN 4-308-00400-4.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 Интервью В. Бескровных с Акирой Ёсидзавой, обнародованное в № 13 и 14 журнала «Оригами. Искусство складывания из бумаги» за 1998 год.

Мастера оригами